sőreg, a csillagos tok vagy királyhal neve
 Sőreg település Szlovákiában